Efémera - ordem de insetos aquáticos, popularmente conhecidos como efeméridas
 Efêmera (álbum) - da cantora e compositora brasileira Tulipa Ruiz
 Efêmera (arte) - uma matéria impressa ou escrita, transitória, que não é feita com a intencionalidade de ser guardada ou preservada por longo período

Veja também 
 Efêmero

Desambiguação